Запотоцкий — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Запотоцкая.
 Запотоцкий, Антонин (1884—1957) — президент Чехословакии (1953—1957).
 Запотоцкий, Ладислав (1852—1916) — деятель чешского рабочего и социалистического движения, журналист и переводчик, редактор.